Hirschhausen steht für:
 Hirschhausen (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hirschhausen (Weilburg), Ortsteil der Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Personen:
 Christian von Hirschhausen (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Eckart von Hirschhausen (* 1967), deutscher Arzt und Kabarettist
 Ulrike von Hirschhausen (* 1964), deutsche Historikerin
Siehe auch:
 Hörschhausen
 Hirschenhausen